

Persone
 Al Trost – ex calciatore statunitense
 Alessia Trost – atleta italiana 
 Brandon Trost – direttore della fotografia, sceneggiatore, regista produttore cinematografico e attore statunitense
 René Trost – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Rudolf Trost – ex schermidore austriaco
 William Trost Richards – pittore statunitense

Altro
 Trost – pezzo per pianoforte del compositore argentino Juan María Solare